Малькольм, Малкольм () — имя и фамилия, вариант записи имени Ма́лком (Ма́льком).

Носители, известные по имени 
 Малькольм I (ум. 954) — король Альбы (Шотландии) (943—954), сын короля Дональда II.
 Малькольм II (980—1034) — король Альбы (Шотландии) (1005—1034), сын Кеннета II
 Малькольм III (1031—1093) — король Альбы (Шотландии) (1058—1093), сын короля Дункана I.
 Малькольм IV (1141—1165) — король Шотландии (1153—1165), сын Генриха Шотландского, графа Хантингдона.
 Малькольм I (ум. 997) — король Стратклайда (973—997).

Известные носители фамилии 
 Малькольм, Джон (1769—1833) — британский генерал-майор, государственный деятель, историк.
 Малькольм, Уильям Маклаган (род. 1936) — новозеландский ботаник.

См. также

Примечания